Идалго и Кортез има више значења:

 Идалго и Кортез (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Идалго и Кортез (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику